Степино — название нескольких населённых пунктов:
 Степино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Степино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Степино — деревня в Старицком районе Тверской области.